Бася Коэн (; ), больше известна как Бетти Комден () — американская актриса, поэтесса-песенник, либреттист, сценарист. Была частью музыкально-комедийного дуэта Комден и Грин, который предоставлял тексты песен, либретто и сценарии для успешных голливудских мюзиклов и бродвейских шоу середины XX века. Её творческое партнёрство с Адольфом Грином, названное «самым продолжительным творческим партнёрством в истории театра», длилось шесть десятилетий, в течение которых они сотрудничали с другими ведущими деятелями индустрии развлечений, такими как Артур Фрид, Жюль Стайн и Леонард Бернстайн. Многократная номинантка премий «Оскар», «Тони», «Грэмми» и других.

Примечания

Ссылки 

Либреттисты музыкального театра США
Лирики музыкального театра США
Композиторы и лирики Бродвея
Выпускники Средней школы Эразмус Холл
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы культуры, образования и человеческого развития (Нью-Йоркский университет)
Почётные доктора Индианского университета
Члены Зала славы авторов песен